Мо́рган () — распространенное английское имя, часто встречающееся также в качестве фамилии. Слово валлийского происхождения, означающее «морской». Изначально Морганы были выходцами из Уэльса, после их расселения по всей Великобритании, а также в США, Австралии и других странах имя стало встречаться повсеместно.

По данным 2014 года, фамилия Морган занимала 842-е место по распространённости в мире: её носили 629 915 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям<ref>Morgan Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Персоналии 

 А 
 Морган, Адам (род. 1994) — английский футболист.
 Морган, Алекс (род. 1989) — американская футболистка.
 Морган, Аллен (1925—2011) — американский гребной рулевой.
 Морган, Анна (1851—1936) — американская преподавательница драматического искусства.
 :
  (1856—1916) — австралийский политик,  (1903—1906).
  (1904—1994) — американский скульптор.
  (1878—1975) — американский инженер, администратор, президент  (1920—1936), первый председатель Tennessee Valley Authority (1933—1938).

 Б 
 Морган, Барбара Рэддинг (род. 1951) — американская женщина-астронавт.
 Морган, Билли (1878—1939) — английский футболист, выступавший на позиции хавбека.
 Морган, Билли (род. 1989) — британский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл.
 Морган, Брайан (род. 1968) — английский снукерист.

 В 
 Морган, Ванесса (род. 1992) — канадская актриса и певица.
 Морган, Василий Егорович (1800—1859) — русский архитектор.
 Морган, Вилли (род. 1944) — шотландский футболист, выступал за английские клубы «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

 Г 
 Морган, Гарри (род. 1915) — американский актёр.
 Морган, Гарри С. (род. 1945) — немецкий порноактёр и режиссёр; настоящее имя — Михаэль Шей.
 Морган, Гарриет (1830—1907) — австралийская натуралистка.
 Морган, Генри (1635—1688) — английский мореплаватель (родом из Уэльса), пират, позже вице-губернатор на острове Ямайка.
 Морган, Герберт — американский джазовый саксофонист.

 Д 
 Морган, Даррен (род. 1966) — валлийский снукерист.
 Морган, Дебби (род. 1956) — американская актриса.
 Морган, Дейв (1944—2018) — британский автогонщик.
 Морган, Джеймс (ок. 1776—1856) — британский архитектор и инженер.
 Морган, Джефри (род. 1954) — американский джазовый музыкант, композитор. Играет на фортепьяно, саксофоне, трубе, флейте.
 Морган, Джеффри Дин (род. 1966) — американский актёр.
 Морган, Джозеф (род. 1981) — британский актёр.
 
 Морган, Джордан (род. 1991) — американский баскетболист.
 Морган, Джордж (1924—1975) — американский певец в стиле кантри, штамповавший хиты с конца 1940-х по 1970-е годы.
 Морган, Джулия (1872—1957) — американский архитектор.
 Морган, Джуниус Спенсер (1813—1890) — американский банкир и финансист, отец Джона Пирпонта Моргана.
 Морган, Диана (род. 1975) — британская актриса, сценарист и комик.
 Морган, Дэниэл (1736—1802) — американский военный деятель и политик, который командовал повстанцами при Каупенсе в 1781 году.

 Ж 
 Морган, Жак Поликарп де (1759—1843) — французский военный деятель.
 Морган, Жак де (1857—1924) — французский археолог, который вёл раскопки в Иране, Закавказье, Египте, Индии и др.

 К 
 Морган, Келвин (род. 1997) — гибралтарский футболист.
  (род. 1934) — британский историк.
 Морган, Клара (настоящее имя — Эмманюэль Орели Мюно; род. 1981) — французская певица и телеведущая, в прошлом — порноактриса.
 Морган, Колин (род. 1986) — британский актёр.
  (1852—1936) — бихевиорист.
 Морган, Крис (род. 1968) — американский сценарист и продюсер.
 Морган, Крис (род. 1968) — американский эколог, активист по охране окружающей среды, телеведущий, путешественник.
 Морган, Кристи (род. 1964) — американская хоккеистка на траве.
 Морган, Кэрролл (1947—2018) — канадский боксёр.

 Л 
 Морган, Ли (1938—1972) — американский джазмен-трубач.
 Морган, Линдси (род. 1990) — американская телевизионная актриса.
 Морган, Лестер (1976—2002) — коста-риканский футболист, вратарь.
 Морган, Льюис (1818—1881) — выдающийся американский учёный, этнограф, социолог, историк.
 Морган, Льюис (род. 1996) — шотландский футболист.

 М 
 Морган, Малена (род. 1991) — американская порноактриса.
 Морган, Марк (род. 1961) — композитор, автор музыки к компьютерным играм, а также музыки к телевизионным сериалам и телевизионным шоу.
 Морган, Мишель (урождённая Симона Рене Руссель; 1920—2016) — французская актриса.
 Морган, Мэри (; 1952) — английский экономист.

 Н 
 Морган, Ники (род. 1972) — британская женщина-политик.

 О 
 Морган, Огастес де (1806—1871) — шотландский математик и логик; первый президент (1866) Лондонского математического общества.

 П 
 Морган, Пирс (род. 1965) — британский журналист и телеведущий, в настоящее время работающий в Соединённых Штатах Америки.
 Морган, Питер (род. 1963) — британский драматург и сценарист
 Морган, Пэдди (род. 1943) — ирландский бильярдист.

 Р 
 Морган, Ричард (род. 1965) — британский писатель в жанре научной фантастики.
 Морган, Родри (1939—2017) — валлийский политик, второй Первый министр Уэльса.
 Морган, Рэй — американский кёрлингист.

 С 
 Морган, Салли (род. 1959) — британский политик.
 Морган, Салли (художница) (род. 1951) — австралийская писательница-абориген, драматург и художница.
 Морган, Сидни (1786—1859) — английская писательница.
 Морган, Стэфани (род. 1985) — американская порноактриса.

 Т 
 Морган, Тед (1906—1952) — новозеландский боксёр.
  (? — 1743) — английский деист, автор трёхтомника The Moral Philosopher.
 Морган, Томас Хант (1866—1945) — американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1933).
  (1783—1843) — английский врач и публицист, муж леди Сидней Морган.
 Морган, Трейси (род. 1968) — американский актёр-комик.

 У 
 
 Морган, Уолтер Томас Джеймс (1900—2003) — британский биохимик, один из пионеров иммунохимии.
 Морган, Уэнди (род. 1954) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Морган, Уэс (род. 1984) — ямайский футболист, защитник «Лестера» и сборной Ямайки.

 Ф 
 Морган, Фредерик (1894—1967) — британский военачальник, генерал-лейтенант британской армии, участник Первой и Второй мировых войн.
 Морган, Фредерик (1847/1856 — 1927) — английский живописец портретист, анималист, художник бытовых и сельских сцен.

 Х 
 Морган, Хелен (1900—1941) — американская певица и актриса.
 Морган, Хелен (1966—2020) — валлийская и британская хоккеистка на траве и футболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 

 Ч 
 Морган, Чарли (род. 1955) — британский барабанщик и перкуссионист.

 Ш 
 Морган, Шон (род. 1978) — лидер (вокалист и гитарист) южноафриканской пост-гранж группы Seether.

 Э 
 Морган, Эвелин де (1855—1919) — английская художница, последовательница прерафаэлитов.
 Морган, Эдвард Делмар (1840—1909) — английский исследователь, переводчик и писатель.
 Морган, Эдвин (1920—2010) — шотландский поэт, переводчик, эссеист и литературный критик.
 
 Морган, Эштон (род. 1991) — канадский футболист.

 Имя 
 Морган ап Маредид (ум. 1316) — сын Маредида ап Моргана, который был потомком Карадога, короля Гливисинга.
 Морган Старый (ум. 974) — сын Оуайна, короля Гливисинга и его жены Элейн, которая была дочерью Родри Уэльского.

 Псевдонимы 
 Деннис Морган (настоящее имя Эрл Стэнли Морнер; 1908—1994) — американский киноактёр и певец.
 Джейн Морган (настоящее имя Флоренс Кэтрин Курье; род. 1920) — американская эстрадная певица.
 Морган Бриттани (настоящее имя Сюзанна Сопито; род. 1951) — американская актриса.
 Морган Фэйрчайлд (настоящее имя Пэтси Энн Мак-Кленни; род. 1950) — американская актриса.
 Фрэнк Морган (урождённый Фрэнсис Филлип Вапперманн; 1890—1949) — американский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар».

 Вымышленные персонажи 
 Декстер Морган — персонаж серии книг Джеффри Линдсея и телесериала, созданного на её основе.
 Артур Морган — главный герой видеоигры Red Dead Redemption 2.

 Топонимы 
 
 Морган — город в Австралии.
 Морган — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.
 Морган — тауншип в округе Грин, Пенсильвания, США.

 Города США 
 См. также Моргантаун, ,  и 
 Морган (Вермонт)
 Морган (Висконсин)
 Морган (Джорджия)
 Морган — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США.
 Морган (Юта)

Прочее 
 Морган — порода лошадей.
 (3180) Морган — астероид.
 Морган — лунный кратер.
 Морган-авеню — станция Нью-Йоркского метро.
 Морган-Булевард — наземная открытая (Open-cut) пересадочная станция Вашингтонгского метро.
 Морган-Киган-тауэр — небоскрёб в Мемфисе, штат Теннесси, США.

Составные названия: компании 
 «Морган Гаранти Траст Компани» — официальное название американской компании «J.P. Morgan & Co.» с 1959 года.
 «Морган Стэнли» («Morgan Stanley») — крупный американский коммерческий банк в Нью-Йорке.
 «JPMorgan Chase» американская компания (Нью-Йорк), лидер в сфере инвестиционного банкинга, финансовых услуг, доверительного управления.
 «Morgan Motor Company» — небольшая английская фирма по производству автомобилей, основанная в 1909 году Генри Фредерик Стенли Морганом.

Художественные произведения 
 «Морган» — американский фантастический фильм 2016 года.
 «Бешеный пёс Морган» — австралийский фильм 1976 года, снятый режиссёром Филлиппом Мора и основанный на жизни австралийского бушрейнджера.
 «Месть леди Морган» — итальянский чёрно-белый готический фильм ужасов 1965 года режиссёра Массимо Пупилло.
 «Морган: Подходящий случай для терапии» — кинофильм режиссёра Карела Рейша, вышедший на экраны в 1966 году.
 «Последняя любовь мистера Моргана» — фильм 2013 года режиссёра и сценариста Сандры Неттельбек.
 «Пират Морган» — итало-французский приключенческий фильм 1960 года о жизни пирата Генри Моргана.
 «Супруги Морган в бегах» — художественный фильм Марка Лоуренса о семейной паре, вынужденной броситься в бега.
 «Чайльд Морган» — роман американской писательницы Кэтрин Куртц в жанре фэнтези.

См. также 
 Башня JPMorgan Chase — высочайшее здание в штате Техас и высочайшее 5-угольное здание в мире.
 Законы де Моргана — логические правила, связывающие пары логических операций при помощи логического отрицания.
 Канон Ллойда-Моргана — один из важнейших принципов зоопсихологии.
 Моргановский доллар — серебряная монета США номиналом в 1 доллар, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году.
 Линия Моргана — линия, разделившая после Второй мировой войны зоны ответственности югославской и англо-американской военных администраций в итальянском регионе Венеция-Джулия.
 Рейд Моргана — набег кавалерии Конфедерации на территорию штатов Индиана и Огайо во время Гражданской войны в США.
 Фея Моргана — волшебница, персонаж английских легенд артуровского цикла.

Примечания